Gaggero è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Gaggeri.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è tipico delle zone del genovese, del savonese e del basso alessandrino. È il ventunesimo cognome per diffusione in Liguria, sedicesimo nella città metropolitana di Genova.

Probabilmente deriva da toponimi quali Agaggio (comune di Molini di Triora), Pontegaggia (comune di Ne) o Gaggina (comune di Montaldo Bormida), tutti interni o limitrofi all'areale di diffusione del cognome.

In Italia conta circa 741 presenze. In provincia di Alessandria è presente anche la variante Gaggeri, comunque molto rara.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani